Ługi (gromada) (powiat sierpecki / żuromiński)
 Ługi-Radły (gromada) (powiat kłobucki)
 Ługi Ujskie (gromada) (powiat pilski)